Анато́лий Марты́нов:
 
 Мартынов, Анатолий Михайлович (1926—1996) — советский хоккеист с мячом.
 Мартынов, Анатолий Фёдорович (род. 1946) — народный депутат Украины.